Didier Janvier Ovono Ebang (Port-Gentil, 1983. január 23. –) gaboni labdarúgó, a belga élvonalbeli Oostende kapusa.

További információk 

1983-ban született személyek
Gaboni labdarúgók
A Dinamo Tbiliszi labdarúgói
A Le Mans UC 72 labdarúgói
Az FC Sochaux-Montbéliard labdarúgói
A KV Oostende labdarúgói
Gaboni olimpikonok
Labdarúgókapusok
Élő személyek
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói